Turning Point
 Turning Point (série), programa da ABC News
 TNA Turning Point, série de eventos anuais em pay-per-view produzido pela Total Nonstop Action Wrestling

The Turning Point
The Turning Point (1952), filme com William Holden e Edmond O'BrienThe Turning Point (1977), filme com Shirley McLaine e Anne Bancroft